Rushville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rushville Township (Illinois)
 Rushville Township (Indiana)
 Rushville Township (Kansas)
 Rushville Township (North Dakota)